Lafontant est un patronyme porté par
 Fritz Lafontant () est un prêtre épiscopalien haïtien, missionnaire à Cange avec sa femme Yolande Lafontant,
 Joseph Lafontant (1937-) est un évêque haïtien,
 Michel Oreste Lafontant, dit Michel Oreste (1859-1918?) est un ancien président de Haïti,
 Roger Lafontant (1931-), ancien chef des tontons macoutes et ministre de Jean-Claude Duvalier en Haïti